Municipio de Illinois puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de Illinois (condado de Pope, Arkansas)
Municipio de Illinois (Dakota del Norte)
Municipio de Illinois (condado de Washington, Arkansas)
Municipio de Illinois (condado de Nemaha, Kansas)
Municipio de Illinois (condado de Rush, Kansas)
Municipio de Illinois (condado de Sedgwick, Kansas)
Municipio de Illinois (condado de Sumner, Kansas)